Гриньки — топоним

Украина 
 Гриньки — село, Барановский район Житомирской области
 Гриньки — село, Глобинский район Полтавской области
 Гриньки — село, Лановецкий район Тернопольской области